Christoph Pomper ist der Name folgender Personen:

* Christoph Pomper (Fußballspieler, 1977) (* 1977), österreichischer Fußballspieler 
 Christoph Pomper (Fußballspieler, 1988) (* 1988), österreichischer Fußballspieler